Фёдоров, Евграф: Фёдоров, Евграф Евграфович (1880—1965) — советский климатолог, доктор географических наук, член-корреспондент АН СССР.
 Фёдоров, Евграф Степанович (1853—1919) — русский академик РАН, кристаллограф, минералог и математик. Народоволец.